Фридрих Гаазе:
 Гаазе, Фридрих Людвиг (1825—1911) — немецкий актёр и режиссёр
 Гаазе, Фридрих Готтлоб (1808—1867) — немецкий филолог. Примечания